Blessington kan syfta på:

Earl av Blessington

Geografi

Australien 

 Blessington (ort i Australien), Tasmanien, Launceston,

Irland 

 Blessington (ort i Irland), Leinster, Wicklow, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar